Ekomuseum steht für Museen in Schweden:
Ekomuseum Bergslagen
Emåns Ekomuseum 
Siehe auch:
Ecomusee